Orthoprosopa är ett släkte av tvåvingar. Orthoprosopa ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomflugor
Orthoprosopa